Joachim Hempel (ok. 1744-1810), architekt, budowniczy
 Joachim Hempel (1787-1874), oficer szwoleżerów, działacz społeczny
 Joachim Hempel (1858-1944), przemysłowiec, działacz polityczny, senator RP
 Joachim Hempel (1884-1955), geolog naftowy